Жан Беккер:
 Беккер, Жан (1833—1884) — немецкий скрипач.
 Беккер, Жан (род. 1922) — люксембургский футболист.
 Беккер, Жан (род. 1933) — французский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и актёр.